Tempo-Werk steht für:

 Vidal & Sohn Tempo-Werk in Hamburg-Harburg
 Tempo-Werk, Haltepunkt der Niederelbebahn beim Tempo-Werk in Hamburg-Harburg
 Tempo-Werk in Neuss,  siehe Tempo (Marke) #Geschichte der Marke